Sjatov (Koersk) - choetor in de Russische oblast Koersk

 Personen
 Oleg Aleksandrovitsj Sjatov (1990) - Russisch voetballer
 Ivan Pavlovitsj Sjatov - een van de hoofdpersonen in de roman "Boze geesten" van Fjodor Dostojevski